Spin Dictators: The Changing Face of Tyranny in the 21st Century (Spin diktátorok: A zsarnokság változó arca a 21. században) Szergej Guriev orosz közgazdász és Daniel Treisman amerikai politológus politológiai könyve. Azt vizsgálja, hogy a modern diktátorok és autokraták jobban összpontosítanak az olyan propagandamódszerekre, mint a spin, a dezinformáció és a lakosság lélektani félelemben tartása a másoktól vagy idegenektől, a nyíltan brutális politikai elnyomás módszerei helyett, amelyeket a múlt diktátorai követtek. 

A módszer úttörői a szingapúri Lee Kuan Yew és a perui Alberto Fujimori, későbbi követői pedig az orosz Vlagyimir Putyin, a török Recep Tayyip Erdoğan és a magyar Orbán Viktor. Ezzel szemben a nyílt elnyomásra példa Joszif Sztálin a Szovjetunióból vagy Mao Ce-tung Kínából.

A szerzők azt állítják, hogy a modern spin diktátorok demokratáknak adják ki magukat, de továbbra is használják az ellenvélemény visszaszorítására irányuló hatalmuk. Például lehetővé teszik, hogy alacsony példányszámú, ellenzéki hangvételű, értelmiségieknek szánt újságok egy kiválasztott csoportja létezzen, hogy megmutassa, tiszteletben tartják a sajtószabadságot, mindeközben viszont növelik a független műsorszolgáltatókkal szembeni adóköveteléseket, vagy felvásároltatják az ilyen csatornákat az autokratához hű üzletemberekkel, illetve a független műsorszolgáltatókat álhírek terjesztésével vádolják. Ezek a tekintélyelvű vezetők tehát manipulálják a médiát, nem pedig teljesen cenzúrázzák vagy elnyomják azt, és így népszerűbbek az emberek körében. A könyv tárgyalja a spin diktátorok és a demokratikus populisták, például Donald Trump amerikai elnök közötti szimpátiát is.

Jegyzetek

Fordítás

További információk 
A könyv weblapja

Amerikai könyvek
Tudományos könyvek
Politikai könyvek 
2022 könyvei